Nedvězí je název více míst:
 Nedvězí (Ralská pahorkatina) – vrchol (458 m) v severní části Kokořínska
 Nedvězí (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Nedvězí u Říčan – katastrální území a část hlavního města Prahy
 Nedvězí (Rabyně) – část obce Rabyně v okrese Benešov
 Nedvězí (Dubá) – část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Nedvězí (Olomouc) – část města Olomouc v okrese Olomouc
 Nedvězí (Kounov) – část obce Kounov v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Nedvězí (Slaná) – část obce Slaná v okrese Semily
 Nedvězí (Rohle) – část obce Rohle v okrese Šumperk

Externí odkazy